Blaasjesziekte (swine vesicular disease), een dierziekte
Stadsvervoer Dordrecht, een voormalig Nederlands openbaarvervoerbedrijf
Snajperskaja Vintovka Dragoenova, een Russisch scherpschuttersgeweer
Missionarissen van Steyl (Societas Verbi Divini), een rooms-katholieke missiecongregatie
Singulierewaardenontbinding (singular value decomposition), een matrixontbinding
SVD (voetbalclub), een voormalige sportclub uit Zeeland